Haunted — дебютный студийный альбом американской дэт-метал группы Six Feet Under, выпущенный в 1995 году на лейбле Metal Blade Records, после ухода Криса Барнса из группы Cannibal Corpse.

Об альбоме 
Картинка для обложки альбома взята из фильма «Призраки Марелла».

Список композиций 
Композиции написаны Крисом Барнсом и Алленом Вестом.

Участники записи 
 Крис Барнс — Вокал
 Аллен Вест — Гитара
 Терри Батлер — бас-гитара
 Грег Голл — ударные

Ссылки 
 Haunted на discogs.com

Дебютные альбомы 1995 года
Альбомы Six Feet Under
Альбомы, спродюсированные Скоттом Бёрнсом